John Moore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Moore House (Kentucky), ID-Nr. 78001300
 John Moore House (Maine), ID-Nr. 79000155
 John Moore House (Virginia), ID-Nr. 99000728
 John M. and Lottie D. Moore House, Fort Bend County, Texas, ID-Nr. 01000104